Абу́ль-Фатх () — кунья, в переводе с арабского означающая «отец Фатха» или в переносном значении «отец победы».

 Абуль-Фатх Ибн Джинни (941—1002) — арабский учёный-грамматик.
 Абуль-Фатх Мелик-шах I (1055—1092) — сельджукский султан (1072—1092), сын и преемник Алп-Арслана.
 Абуль-Фатх аш-Шахрастани (1075—1153) — шафиитский богослов и факих, историк религии и историко-философских систем.
 Абуль-Фатх Абдуррахман аль-Хазини (перв. пол. XII в.) — среднеазиатский физик, астроном, математик, философ и алхимик.
 Абуль-Фатх Муса аль-Мавасили (Ибн Юнус) (1156—1242) — математик, астроном и богослов.
 Абуль-Фатх Мухаммад аль-Куси (Ибн Дакик аль-Ид) (1228—1302) — исламский богослов, правовед (факих) шафиитского мазхаба.
  (XIV век) — арабский историк.
 Абуль-Фатх Мухаммад Джахангир — четвёртый падишах Империи Великих Моголов (1605—1627).